Carl Burg magyaros névalakban Burg Károly (Brassó, 1807. március 31. – Brassó, 1850. január 16.) orvos.

Élete
Tanult szülővárosában s a bécsi egyetemen; orvosdoktorrá lett és mint gyakorló orvos, majd mint a város orvosa Brassóban működött.

Munkája
Dissertatio inaug. physiologica de hypnologia. Vindobonae, 1834.

Források

 

Erdélyi szász orvosok
Brassóiak
1807-ben született személyek
1850-ben elhunyt személyek